Dune 2000: Long Live the Fighters! — компьютерная игра, стратегия в реальном времени, выпущенная компанией Westwood Studios в 1998 году. Игра является продолжением Dune II на игровом движке, сходном с движком Command & Conquer: Red Alert от Westwood. Действие игры разворачивается на планете Арракис. В игре доступно три враждующих дома: Атрейдес, Харконнен, Ордос. Игра изначально разрабатывалась для Microsoft Windows (релиз состоялся 31 августа 1998 года) и позже была портирована на PlayStation (релиз состоялся 31 октября 1999 года). В игре присутствуют видеозаставки перед началом миссии с живыми актёрами.

Персонажи 
 Леди Элара (Lady Elara) — наложница Падишаха-Императора, представительница ордена Бене Гессерит. Согласно сюжету, именно она помогла персонажу игрока прибыть на Дюну втайне от Императора. Причиной стало пророчество Ордена, согласно которому игрок должен был возглавить огромную армию, дабы принести мир на Арракис. В кампаниях иногда помогает игроку, сообщая ценные сведения. Актриса — Мусетта Вандер.
 Нори Монео (Noree Moneo) — ментат Дома Атрейдес и суровый, но справедливый военачальник. Опытный тактик, он тщательно планирует все военные операции Дома, стараясь минимизировать потери среди своих войск. Всеми силами способствовал объединению Атрейдесов с фрименами. Актёр — Джон Рис-Дэвис.
 Эдрик О (Edric O) — довольно пренебрежительно относится к персонажу игрока, при планировании операций всегда исходит в первую очередь из финансовых выгод Дома Ордос. Актёр — Ричард Маркус.
 Хейт де Вриз (Hayt de Vries) — ментат Дома Харконнен. Жесток, умён и расчётлив. Любые проблемы Дома Харконнен на Дюне предпочитает решать силой. Вместе с тем, грамотный тактик: умеет выбрать нужный момент для атаки врага, когда тот наименее к этому готов. Не гнушается лично участвовать в пытках пленных, чтобы узнать нужную информацию. Актёр — Роберт Карин.
 Кари (Cari) — девушка-фримен. В кампании Атрейдесов была захвачена Харконненами вместе с другими фрименами своего отряда, а позже — спасена Атрейдесами. Поначалу относилась к Атрейдесам с недоверием, но после того, как войска Дома помогли фрименам в нескольких миссиях, присоединилась к ним. В кампании Харконненов она также была захвачена в операции по уничтожению убежищ фременов, и затем отдана Хейтом самому барону Харконнену на растерзание. Актриса — Нэнси Вален.
 Фредерик IV (Frederick IV) — Падишах-Император. Именно он издал указ, положивший начало войне между тремя Домами за контроль над Арракисом. Однако, позже выясняется, что в этой Войне он преследует собственные интересы. Во всех трёх кампаниях в конце был убит. Актёр — Адриан Спаркс.

Сюжет 

Император Фредерик Коррино IV издал указ, согласно которому Дом, который сможет произвести больше всего пряности, будет управлять своим источником — планетой Дюной, без каких-либо ограничений относительно того, как это будет достигнуто.

Как и в Dune 2, существует три главных игровых фракции — Дом Атрейдес, Дом Харконнен и Дом Ордос. Есть также четыре неигровых фракции: Дом Коррино, фремены, наёмники и контрабандисты.

 Дом Атрейдес — родом с водной планеты Каладан. Атрейдесы лояльны своему герцогу и следуют его поручениям. Герцог также может заключить союз с фрименами, воинами пустынь Дюны. В военном плане Атрейдесы — «золотая середина». Цвет — синий.
 Дом Харконнен — родом с планеты Гьеди Прайм, управляемый бароном. Харконнены — главные противники рода Атрейдес. В военном деле Харконнены полагаются на военную мощь своих войск. Цвет — красный.
 Дом Ордос — родом из холодной, покрытой льдом, планеты Сигма Драконис IV. Богатство Ордосов, сделанное на торговле, сделало их параноиками. В отличие от других двух домов, Дом Ордос не упомянут ни в одном из романов Дюны; тем не менее, Ордосы упомянуты в неканонической «Энциклопедии Дюны». Ордосы полагаются на внезапность и манёвренность в военном деле. Цвет — зелёный.
 Дом Коррино — войска Императора Фредерика Коррино IV на Дюне. Аналогичны войскам Харконненов, за исключением танка «Опустошитель» и Дворца Харконненов, которые строить нельзя. Дворец Императора позволяет создавать элитную имперскую пехоту — сардукаров. В кампании войска Императора всегда противостоят игроку, независимо от выбранной им фракции. Цвет — фиолетовый.
 Наёмники — о них в игре нет практически никакой информации. Вероятно, они готовы сражаться за любую из сторон за деньги (впрочем, бывают и исключения). Войска наёмников полностью аналогичны войскам Ордосов; однако, наёмники не могут строить Девиатор. Тем не менее, им доступен дворец Ордосов. В кампании Ордосов наёмники оказывают помощь игроку в последних трёх миссиях (но разрывают союз, если несут большие потери); также, в предпоследней миссии кампании Харконненов наёмников можно вынудить сражаться на стороне игрока, захватив их завод тяжёлой техники. В кампании Атрейдесов наёмники, враждебные игроку, появляются в пятой и в одном из вариантов шестой миссии. Цвет — жёлтый.
 Контрабандисты вероятно, занимаются добычей пряности и нелегальными поставками военной техники. В военном плане полностью аналогичны наёмникам (не могут строить Девиатор, но им доступен дворец Ордосов). В большинстве миссий кампании нейтральны, занимаются только добычей пряности. Однако, в четвёртой миссии за Ордосов и в шестой за Атрейдесов у контрабандистов, противостоящих игроку, есть полнофункциональные базы военного назначения. Цвет — коричневый.
 Фремены — коренные жители Дюны, воины пустыни. В кампании представлены, как правило, особыми пехотными подразделениями — фрименами, аналогичными призываемым во дворце Атрейдесов, но лишёнными невидимости, и ситчами — убежищами фременов в горах Дюны. В военном плане аналогичны Атрейдесам. Их уникальность в том, что это единственный малый дом, имеющий специальное оружие — «Орнитоптеры». Им так же доступен Звуковой танк Атрейдесов, но они не могут строить дворец Атрейдесов. Аналогично Дому Коррино, у них есть имперский дворец, позволяющий нанимать сардукаров. Цвет — серый. В игре на стороне игрока выступают один раз — в четвёртой миссии за Атрейдесов, а в четвёртой миссии за Харконненов противостоят игроку.

Геймплей 
В игре игрок может взять под свой контроль один из трёх домов, во главе которого он и должен бороться за контроль над пряностью на планете Арракис, или Дюне. Игрок собирает пряность для получения «солярий», валюты в игре, использующейся для производства боевых единиц.

Как и в большинстве стратегий реального времени, карта игры сначала покрыта туманом войны, за исключением территорий, на которых находятся боевые единицы игрока. Поскольку единицы исследуют карту, темнота постепенно исчезает.

Как и в Dune II, игрок может строить бетонные плиты перед установкой зданий, которые защищают их от разрушения в условиях эрозии пустыни. Здания у всех Домов одинаковы — отличаются только внешним дизайном.

Хотя большинство боевых единиц у всех домов идентичны, у каждого Дома есть свой собственный набор специальных юнитов: Звуковой танк Атрейдесов, «Девиатор» Ордосов и сверхтяжёлый танк «Опустошитель» Харконненов; кроме того, имеется особое оружие, доступное при постройке дворца: фремены у Атрейдесов, диверсанты у Ордосов, баллистическая ракета с ядерной боевой частью «Рука Смерти» у Харконненов и элитные солдаты Сардаукары у Императора. Также различаются по внешнему виду и боевым характеристикам основные боевые танки: у Ордосов они самые быстрые но и наименее защищённые, у Харконненов самые медлительные но и наиболее бронированные, танки Атрейдесов представляют собой разумный компромисс между скоростью и защищённостью. Атрейдесы могут изготовлять дополнительный уникальный юнит — орнитоптеров, а Ордосы могут изготовлять специальные трайки. Как и во многих других играх Westwood, игрок может получить доступ к специальным единицам других домов, захватив вражеское здание и начав их производство.

Саундтрек 
Музыкальное сопровождение было написано постоянным композитором студии Фрэнком Клепаки. Часть композиций является обновлёнными и переписанными композициями из Dune II. Обозреватель из Gamespot отметил саундтрек одной из сильных сторон игры.

Критика 
Обе версии, для Windows и PlayStation, были приняты критиками прохладно — рейтинг обеих версий, по данным GameRankings, находятся в районе 60 %. GameSpot критиковал игру за устаревший геймплей и проблемы в балансе сторон.

Мультиплеер
Оригинальный сервер Westwood Studios позволял запускать игру в режиме мультиплеера, начиная с 1998 года. В 2003 году компания была закрыта, поэтому сервер так же пришлось закрыть. В том же году онлайн-сервер перешёл к компании Xwis. Проработав под их руководством некоторое время, в сервере произошёл сбой, и с тех пор, режим мультиплеера в Dune 2000 стал недоступен. 

Начиная с 2015 года, играть в Dune 2000 по сети можно через Cncnet. Этот клиент позволяет играть в режиме до 6 человек, тогда как в оригинальной версии - мультиплеер поддерживал игру с максимум 4-мя людьми. Клиент поддерживает автоматические обновления, и его можно скачать с пакетом Gruntmod.

Примечания

Ссылки 
 FED2k
D2k+

Компьютерные игры 1998 года
Игры для Windows
Игры для PlayStation
Научно-фантастические компьютерные игры
Вселенная Дюны
Компьютерные игры по мотивам книг
Стратегии в реальном времени
Компьютерные игры, разработанные Intelligent Games